Було́нь-сюр-Жес (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Административный центр кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31080.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки  и , на севере расположено озеро .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1612 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 850 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 592 были экономически активными, 258 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 592 активных жителей работали 537 человек (264 мужчины и 273 женщины), безработных было 55 (25 мужчин и 30 женщин). Среди 258 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 127 — пенсионерами, 89 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XIV век). Исторический памятник с 1950 года
 Мэрия и крытый рынок (1869 год). Исторический памятник с 2004 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна